Клейменово — название населённых пунктов:

Россия 
 Клейменово — село в Яковлевском районе Белгородской области.
 Клеймёново — деревня в Серпуховском районе Московской области.
 Клеймёново — село в Орловском районе Орловской области.
 Клейменово — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Клеймёново — деревня в Хотынецком районе Орловской области.
 Клейменово — село в Алексинском районе Тульской области.

См. также 
 Новое Клеймёново — деревня в Алексинском районе Тульской области